Села:
 Головашівка — Сумська область, Сумський район
 Головашівка — Харківська область, Золочівський район